|-
| 152101 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152102 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152103 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152104 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152105 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152106 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152107 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152108 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152109 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152110 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152111 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152112 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152113 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152114 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152115 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152116 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152117 - || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152118 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152119 - || || 6 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152120 - || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152121 - || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152122 - || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152123 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152124 - || || 20 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 152125 - || || 17 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152126 - || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152127 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152128 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152129 - || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152130 - || || 5 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152131 - || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152132 - || || 7 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152133 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152134 - || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152135 - || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152136 - || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152137 - || || 12 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152138 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152139 - || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152140 - || || 18 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152141 - || || 6 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 152142 - || 2005 JT || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152143 - || || 4 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152144 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152145 - || || 9 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152146 - || || 9 de juny de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 152147 - || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152148 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152149 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152150 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152151 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152152 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152153 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152154 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152155 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152156 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152157 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 152158 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152159 - || || 10 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152160 - || || 3 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152161 - || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152162 - || || 7 de juliol de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152163 - || || 8 de juliol de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152164 - || || 2 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 152165 - || 2005 OF || 17 de juliol de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 152166 - || || 26 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152167 - || || 26 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152168 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152169 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152170 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152171 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152172 - || || 31 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152173 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152174 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152175 - || || 29 de juliol de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152176 - || || 6 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 152177 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152178 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152179 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152180 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152181 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152182 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152183 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152184 - || || 22 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152185 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152186 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152187 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152188 Morricone || || 27 d'agost de 2005 || San Pedro de Atacama || CAOS
|-
| 152189 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 152190 - || || 29 d'agost de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 152191 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152192 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152193 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152194 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152195 - || || 27 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152196 - || || 30 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 152197 - || || 30 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 152198 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152199 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 152200 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
|}

2